Алексей Шишкин:
 Шишкин, Алексей Владимирович (род. 1997) — российский футболист.
 Шишкин, Алексей Геннадьевич (род. 1965) — математик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ.
 Шишкин, Алексей Семёнович (ок. 1727—1781) — российский военный и государственный деятель, с 1778 правитель Костромского наместничества.